Sybaris, de naam van een Oud-Griekse stad in Zuid-Italië, gelegen aan de Golf van Tarente
 Sybaris (album), het 18e album van Michel Huygen, nu onder de naam Neuronium
 Sybaris (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie oliekevers